

Sigle 
 Banco di Lugano

Codici 
 BDL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Internazionale Bradley, Windsor Locks/Hartford/Springfield, Stati Uniti
 bdl – codice ISO 639-3 della lingua bajau indonesiana